Luoyi kan syfta på:

 Chengzhou, historisk kinesisk stad vid dagens Luoyang
 Wangcheng (Luoyang), historisk kinesisk stad vid dagens Luoyang
 Luoyi (Sichuan), en kinesisk socken i Sichuan

WP:Projekt Kina